Тамаз Георгиевич Мелиава (23 декабря 1929 года, Тбилиси, — 25 августа 1972 года, Тбилиси) — советский и грузинский кинорежиссёр и сценарист. Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1967).

Биография 
В 1948—1951 годах учился в Московском юридическом институте.

В 1959 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Юткевича).

С 1954 года — ассистент режиссёра Киевской киностудии, «Мосфильма».

С 1956 года — режиссёр «Мосфильма» и киностудии имени А. П. Довженко, с 1959 года — «Грузия-фильм».

Фильмография

Режиссёр 
 1958 — Простая вещь
 1958 — У тихой пристани
 1963 — Белый караван
 1967 — Как солдат от войска отстал
 1973 — Похищение Луны

Сценарист 
 1958 — Простая вещь
 1966 — Кто придумал колесо?
 1971 — Ожерелье для моей любимой
 1972 — Гладиатор
 1973 — Похищение Луны

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1967).

Ссылки 
 Тамаз Мелиава на сайте Кино-Театр.ру

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Мосфильм
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Персоналии:Грузия-фильм
Похороненные в Дидубийском пантеоне
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР